Radiotelefonia —  TSF: sigla de "Telegrafia Sem Fios", a designação tradicional da radiotelegrafia
 Radiotelefonia —  TSF: sigla de "Telefonia Sem Fios", a designação tradicional da radiotelefonia
 Radiocomunicações —  TSF: designação tradicional das radiocomunicações em geral (tanto por radiotelegrafia como por radiotelefonia)
 TSF Rádio Notícias — nome comercial da emissora de rádio portuguesa.
 TSF - Madeira — estação de rádio portuguesa com sede no Funchal, na Madeira
 TSF Ditzingen — agremiação desportiva alemã

Desambiguações de siglas
Telecomunicações